Ruskovce può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia:

Ruskovce, comune del distretto di Sobrance, nella regione di Košice
Ruskovce, comune del distretto di Bánovce nad Bebravou, nella regione di Trenčín